Carabantes steht für:
 Enrique Bernstein Carabantes, chilenischer Diplomat (1910–1990)
 Carabantes (Soria), Ort in der spanischen Provinz Soria